harag: érzelmi reakció
 Harag (Gniew): 1998-as lengyel thriller
 Harag (Fury): 2014-es amerikai háborús film